Die WTA Championships 2023 sind im Turnierkalender der Damen nach den vier Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld höchstdotierte Tennisturnier.

Titelverteidigerinnen sind Caroline Garcia im Einzel sowie Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková im Doppel.

Austragungsmodus 
In der Rundenturnierphase spielen je vier Spielerinnen oder Paarungen in zwei Gruppen, jede gegen jede (Round Robin). Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das im K.-o.-System ausgetragen wird. Die Siegerin/nen jeder Gruppe spielen gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen oder Paarungen dieser Partien bestreiten das Endspiel.

Einzel

Qualifikation 
Es qualifizieren sich die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour 2023. Dazu kommen die beiden nächsten Punktbesten als Reservistinnen.

Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Runde der Qualifikation; A = Absage

Doppel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour 2023 qualifizieren sich für das Turnier.

Siehe auch 
 WTA Tour Championships
 WTA Tournament of Champions
 WTA Elite Trophy

Weblinks 
 Race to the WTA Championships Standings

Einzelnachweise 

WTA Tour 2023